Эндрю Брынярски (; род. 13 февраля 1969 года, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американский актёр, в прошлом бодибилдер.

Фильмография

Ссылки